Gmina Des Moines (hrabstwo Boone)
 Gmina Des Moines (hrabstwo Dallas)